Турецкая Суперлига 2010/2011 годов () — 53-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания. Начался 14 августа 2010 года и завершится 22 мая 2011. По итогам прошлого сезона Суперлигу покинули «Диярбакырспор», «Денизлиспор» и «Анкараспор», на смену им пришли победитель и второй призёр Первой лиги «Карабюкспор» и «Буджаспор», а также победитель плей-офф Первой лиги «Коньяспор».

Участники 
Все данные на момент начала чемпионата.

Результаты матчей

Турнирная таблица 
по данным на 15.05

Потуровая таблица 

источник tff.org

Бомбардиры, Ассистенты, Гол+пас

Нарушители 

 ЖК — Жёлтая карточка (1 балл), ЖК/КК — удаление за две ЖК (3 балла), КК — красная карточка (5 баллов), Баллы — сумма баллов
 transfermarkt.de

Примечания

Ссылки 
 www.tff.org
 transfermarkt.de
 worldfootball.net
 angelfire.com

Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
2010/2011
Спорт в Турции в 2010 году
Спорт в Турции в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011